Орландо Пеннафорте (Пенафорте) де Араужо (; 19 апреля 1905, Рио-де-Жанейро — 25 ноября 1947, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, игравший на позиции защитника.

Карьера  
Пеннафорте начал карьеру в клубе «Фламенго», где дебютировал 25 мая 1917 года в игре с «Флуминенсе». За клуб футболист провёл только 4 игры. Он вернулся в команду в 1922 году и выступал за неё до 1927 года, проведя 105 матчей. В 1925 году Пеннафорте помог Фламенго стать чемпионом штата. Последний матч за клуб защитник провёл 15 мая 1927 года против «Васко да Гамы».

В 1927 году Пеннафорте перешёл в «Америку», где выступал до 1934 года. С кратким перерывом в «Васко да Гаме». С «Америкой» защитник выиграл два титула чемпиона штата.

Международная статистика  
 
 8 игр в официальных встречах, 4 игры — в неофициальных

Достижения  
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1925, 1928, 1931

Примечания

Ссылки  
 Профиль на Самбафут

 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Америка» Рио-де-Жанейро
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Васко да Гама»